Овен има више значења:
 Округ Овен (Индијана)
 Округ Овен (Кентаки)
 Овен (Висконсин)